Zorro – postać fikcyjna
 Zorro – powieść Johnstona McCulleya

Filmy 
 Zorro – film amerykański z 1936 roku
 Zorro – film włosko-francuski z 1975 roku
 Zorro – animowany film amerykański z 2002 roku

Seriale telewizyjne 
 Zorro – serial telewizyjny (1957-1959)
 Zorro – serial telewizyjny (1990-1993)
 Zorro – telenowela (2007)

Seriale animowane 
 Zorro – amerykański serial animowany z 1981 roku
 Zorro – japoński serial animowany z 1990 roku
 Zorro – amerykański serial animowany z 1997 roku

Inne znaczenia terminu 
 Zorro – magistrala komunikacyjna w komputerach Amiga

Zobacz też 
 Znak Zorro